Fayette County er navnet på 11 counties i USA, alle opkaldet efter Marquis de Lafayette, en franskmænd som deltog i de amerikanske revolution:

 Fayette County, Alabama
 Fayette County, Georgia
 Fayette County, Illinois
 Fayette County, Indiana
 Fayette County, Iowa
 Fayette County, Kentucky (tidligere i Virginia)
 Fayette County, Ohio
 Fayette County, Pennsylvania
 Fayette County, Tennessee
 Fayette County, Texas
 Fayette County, West Virginia

 Se også
 Lafayette County (flertydig)